Кладенец — дух, стерегущий клады и сокровища.

Cело в Болгарии (кладенец — по-болгарски означает колодец):
 Кладенец — в Хасковской области;
 Кладенец — в Шуменской области.

См. также 
 Бял-Кладенец
 Меден-Кладенец
 Меч-кладенец
 Овчи-Кладенец
 Сив-Кладенец
 Сладык-Кладенец
 Студен-Кладенец